Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Ruben Bemelmans e Daniel Masur hanno sconfitto Marc-Andrea Hüsler e Dominic Stricker per walkover.

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Frederik Nielsen (semifinale)
  Marc-Andrea Hüsler /  Dominic Stricker (finale)

  Pierre-Hugues Herbert /  Leandro Riedi (primo turno, ritirati) 
  Ruben Bemelmans /  Daniel Masur (campioni)

Wildcard 

  Louroi Martinez /  Mirko Martinez (primo turno)

  Andrej Kuznecov /  Jérôme Kym (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2021